Paul Barth (1921) olimpiai bronzérmes svájci párbajtőrvívó
 Paul Barth (1945) olimpiai bronzérmes német cselgáncsozó